L'uovo (L'oeuf) è un cortometraggio del 1995 diretto da Moustapha Dao.

Trama
Il mondo degli animali della tradizione orale burkinabé, animato con maschere di stoffa e carta pesta. Il Re Leone, Weogo-Naaba, non aveva che figlie femmine, quando un giorno sua moglie partorì un uovo. Dovendo pur trovargli moglie, Il Re Leone si reca dalla Lepre e le chiede una delle sue figlie. La Leprotta, aiutata da una pozione magica, trasforma l'uovo in un baldo Leoncino. Il nuovo principino, superbo e un po' volubile, comincia a fare la corte a tutte le Leoncine del reame. Ma chi troppo vuole, nulla stringe, dice un vecchio proverbio.

Produzione

Distribuzione 
Il film è stato presentato  al Festival del cinema africano, d'Asia e America Latina di Milano 2011 come omaggio al regista.

Collegamenti esterni